Teresa de Portugal (Coímbra, 4 de octubre de 1176-Lorvão, 18 de junio de 1250). Beata católica, infanta portuguesa y reina consorte de León, fue hija de Sancho I de Portugal el Poblador y de la infanta Dulce de Aragón.

Vida y matrimonio 
Se casó con su primo hermano Alfonso IX de León. en 1191. Su matrimonio fue declarado nulo (nunca existió el vínculo matrimonial) en 1196 por el papa Celestino III por razones de parentesco, pues ambos contrayentes eran nietos de los reyes de Portugal Alfonso y Mafalda aunque los hijos fueron reconocidos por la Santa Sede y el infante Fernando siguió siendo el presunto heredero al trono leonés hasta su temprana muerte. Separada de su marido regresó a Portugal y fue la señora del monasterio de Lorvão. Mantuvo bienes en León, recibía una renta de 4000 morabitinos del rey y continuó ejerciendo la tenencia de Villafranca del Bierzo.

Disputas con su hermano 

A la muerte de su padre Sancho I de Portugal en 1211, Teresa debería recibir, según las disposiciones testamentarias de su padre, el castillo de Montemor-o-Velho, con el resto del término del pueblo, y todas las rentas allí producidas, pudiendo usar el título de Reina como dama de ese mismo castillo.

Esto desató una pugna con su hermano Alfonso II, quien deseando centralizar el poder, impidió la continuación de la voluntad de su padre, impidiendo que la Reina Infanta recibiera los títulos e ingresos a los que tenía derecho, de hecho, por haber estar casada con el rey de León, Alfonso II temía que pudiera transmitir a los herederos la vasta herencia que le legó la voluntad, creando así un problema para la soberanía del rey de Portugal y dividiendo el país casi en la mitad.

El testamento también previó tierras y castillos para sus hermanas Sancha y Mafalda, habiendo formado un grupo de nobles adscritos a la infantería, liderados por el infante Pedro (que acogió en León bajo la protección de Teresa y ocupó algunos lugares en Trás-os-Montes), pero que acabaría derrotado; Solo con la muerte de Alfonso II, su hijo Sancho II resolvió el problema, otorgando los ingresos de los castillos a las tías, nombrando a sus alcaldes de entre los nombres que proponían, pidiéndoles solo que renunciaran al título de reinas - así que si finalmente estableció la paz en el reino en 1223.

Fin de la vida 
En 1230, su exmarido Alfonso IX murió después de tener cinco hijos de su segunda esposa, Berenguela de Castilla. Este segundo matrimonio también fue anulado por endogamia. Así, los hijos de ambos matrimonios vendrían a disputar la corona (sobre todo porque Alfonso repudió al primogénito de su segundo matrimonio y dejó el reino a las dos hijas que tenía de Teresa). Teresa intervino y permitió que Fernando III de Castilla asumiera el trono leonés.

Después de esta disputa dinástica, Teresa regresó al monasterio de Lorvão y finalmente tomó los votos conventuales después de años de vivir como monja. Allí falleció en 1250 de causas naturales.

En 1705 fue beatificada, junto con su hermana Sancha, por el papa Clemente XI, mediante la bula Sollicitudo Pastoralis Offici. Ochenta y ocho años después fue beatificada también su hermana Mafalda.

Matrimonio y descendencia 
De su matrimonio con Alfonso IX de León nacieron tres hijos:

 Sancha (c. 1191-antes de 1243).  Después de dos intentos fallidos de matrimonio con Enrique I de Castilla y Jean de Brienne, junto con su hermana Dulce, fue monja en el monasterio cisterciense que fundó su madre en Villabuena del Bierzo.
 Fernando (1192-agosto de 1214). Heredero al trono de León. Murió prematuramente en plena juventud.
 Dulce (1194-1248). Marchó con su madre a Portugal y después fue monja, junto con su hermana Sancha en el monasterio de Villabuena.

Ancestros

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

 Enrique Flórez: Memorias de las reynas catholicas, vol. I, págs. 336 y ss.

Infantes de Portugal del siglo XII (casa de Borgoña)
Infantes de Portugal del siglo XIII (casa de Borgoña)
Beatos de Portugal
Reinas consortes de España del siglo XII
Portuguesas del siglo XIII
Reinas consortes de León
Reinas consortes de la casa de Borgoña (Portugal)
Portuguesas del siglo XII
Nacidos en Coímbra
Monjas benedictinas
Monjas cristianas del siglo XIII
Personas beatificadas por Clemente XI